Полный список исполнителей, работающих и записывавшихся ранее на лейбле звукозаписи «Relapse Records». 
Лучшие исполнители из этого списка, записывавшиеся на «Relapse Records». заняли четверть всех мест в рейтинге известного музыкального журнала «Alternative Press» «25 Most Important Bands in Metal» ().

Действующие музыканты лейбла

 16
 Abysmal Dawn
 Agoraphobic Nosebleed
 Anatomy Of Habit
 Asg
 Atriarch
 Black Anvil
 Black Tusk
 Blockheads
 Bloodiest
 Broughton's Rules
 Brutal Truth
 Call Of The Void
 Cephalic Carnage
 Christian Mistress
 Coalesce
 Coffins
 Columns
 Cough
 Cretin
 Cripple Bastards
 Culted
 Devourment
 Disfear
 Dying Fetus
 Ecstatic Vision
 Exhumed
 Gadget
 General Surgery
 Goblin Rebirth
 Graves At Sea
 Gruesome
 Haemorrhage
 Hooded Menace
 Hope Drone
 Horseback
 Inter Arma
 Inverloch
 Iron Reagan
 Kill The Client
 Kingdom Of Sorrow
 Liberteer
 Locrian
 Looking For An Answer
 Lord Dying
 Lycus
 Magrudergrind
 Maruta
 Minsk
 Mortals
 Mumakil
 Murder Construct
 Myrkur
 Necrophagist
 Nux Vomica
 Obituary
 Obscura
 Pig Destroyer
 Pinkish Black
 Primate
 Primitive Man
 Publicist Uk
 Red Fang
 Repulsion
 Ringworm
 Royal Thunder
 Rwake
 Serpentine Path
 Skinless
 Spawn Of Possession
 Tau Cross
 The Drip
 Tombs
 Torche
 Toxic Holocaust
 True Widow
 Ulcerate
 Ultramantis Black
 Unearthly Trance
 Usnea
 Valkyrie
 Weekend Nachos
 Windhand
 Wolvserpent
 Wrong
 Zeke
 Zombi

Бывшие музыканты лейбла

 Abscess
 Agenda Of Swine
 Alabama Thunderpussy
 Alchemist
 Amber Asylum
 Amorphis
 Anal Cunt
 Antigama
 Baroness
 Benumb
 Birds Of Prey
 Blood Duster
 Bongzilla
 Brian Posehn
 Buried Inside
 Burnt By The Sun
 Burst
 Candiru
 Car Bomb
 Chris Connelly
 Circle Of Animals
 Coldworker
 Coliseum
 Converge
 Convulse
 The County Medical Examiners
 Daylight Dies
 Dead World
 Deceased
 Dekapitator
 Destroy!
 The Dillinger Escape Plan
 Disembowelment
 Disrupt
 Don Caballero
 Dukatalon
 Dysrhythmia
 The End
 Exit-13
 Facedowninshit
 Flesh Parade
 Fuck The Facts
 Genghis Tron
 Genocide Superstars
 Gore Beyond Necropsy
 Goreaphobia
 Graves Of Valor
 Hail!Hornet
 Halo
 Hemdale
 Hero Destroyed
 The High Confessions
 High On Fire
 Howl
 Human Remains
 Incantation
 Indian
 Inevitable End
 Jucifer
 Karaboudjan
 Leng Tch'e
 Malformed Earthborn
 Man Must Die
 Mastodon
 Merzbow
 Mindrot
 Misery Index
 Mononstat 7
 Morgion
 Mortician
 Mose Giganticus
 Mythic
 Nasum
 Nebula
 Neurosis
 Nightstick
 Nile
 Noisear
 Nothing
 Obliteration
 Origin
 Pan-thy-monium
 People
 Phobia
 Pyrrhon
 Rabbits
 Regurgitate
 Relentless
 Revocation
 Rotten Sound
 Ruin
 Rumpelstiltskin Grinder
 Sanders, Karl
 Soilent Green
 Subarachnoid Space
 Suffocation
 Titan
 Unkind
 Unsane
 Uphill Battle
 Vidna Obmana
 Vverevvolf Grehv
 Weapon

Аффилированные музыканты
В основном, музыканты и группы, старые альбомы которых лейбл перевыпускал, или для кого лейбл имеет лицензию на выпуск и распространение альбомов на североамериканском рынке.

 27
 Abraxas
 Adrenalin O.D.
 Amazing Grace
 Anata
 Angel of Decay
 Atheist
 Bastard Noise / Christian Renou
 Bodies in the Gears of the Apparatus
 Breach
 Broken Bones
 Buzzoven
 Carnal Forge
 Control Denied
 Criminal Element
 Cryptic Slaughter
 Darkane
 Dead Horse
 Death
 Death Breath
 Despised Icon
 Final Conflict
 Fredrik Thordendal's Special Defects
 God Macabre
 Godflesh
 Gorerotted
 Gruntsplatter
 Harvey Milk
 Lost Soul
 Luddite Clone
 Mammoth Grinder
 massappeal
 Maximum RNR / The Spades
 Nirvana 2002
 Napalm Death
 Parasytic
 Pentagram
 Rapture
 Red Harvest
 Repulsion
 Rune
 Shape Of Despair
 Siege
 Subterranean Source
 Sulaco
 Sun Dial
 Troum
 Waldchengarten
 Warpig
 Xysma
 Yattering

Примечания 

Relapse Records